Leonard Jan Józef Lepszy (1856-1937) – historyk sztuki
 Leonard Zbigniew Lepszy (1889-1939) – major lotnictwa